Toba steht für:

 Toba (Volk), ein indigenes Volk in Südamerika
 eine Volksgruppe der Batak auf Sumatra
 Toba-Katastrophentheorie

geographische Objekte:
 Tobasee, Kratersee auf der Insel Sumatra
 Toba (Serbien) Dorf in der Gemeinde Nova Crnja, Serbien
 Toba (Mie), Stadt in der japanischen Präfektur Mie
 Toba (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser Stadt
 Toba (Karub) (妥坝乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Karub des Autonomen Gebiets Tibet der VR China
 Toba Tek Singh, ein Distrikt in Pakistan
 Toba (Helbedündorf), ein Dorf in der Gemeinde Helbedündorf, Thüringen
 ein Dorf in der Gemeinde Nova Crnja in der Vojvodina, Serbien

Personen:
 Toba (Tennō) (1103–1156), japanischer Tennō
 Go-Toba (1180–1239), japanischer Tennō und Dichter
 Andreas Toba (* 1990), deutscher Kunstturner
 Kaito Toba (* 2000), japanischer Motorradrennfahrer
 Marius Toba (* 1968), rumäniendeutscher Kunstturner
 Toshimasa Toba (* 1975), japanischer Fußballspieler

T.O.B.A. steht als Abkürzung für:
 Theater Owners Booking Association, US-amerikanische Theaterorganisation

Siehe auch:
 Tuoba